Google — компания, предоставляющая ряд интернет-сервисов. Google приобрела более 100 компаний, самой крупной сделкой было приобретение Motorola Mobility, занимавшейся производством мобильных устройств.

Поглощения 
Каждое указанное ниже поглощение было полным, если не указано иное. В качестве даты поглощения указаны даты заключения соглашения между сторонами. Стоимость приобретения указывается в долларах США, поскольку компания Google зарегистрирована в США. Где это возможно, указаны сервисы компании, основанные на приобретённых технологиях.

Примечания 

Google (компания)
Списки поглощений